Johann Harpprecht ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Harpprecht (1652–1714), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Heinrich von Harpprecht (1702–1783), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Johannes Harpprecht